La liste des monastères de Syrie compte les monastères suivants :

Syrie